Francia
 Château de la Roche – castello di Annesse-et-Beaulieu, nella Nuova Aquitania
 Château de la Roche – castello in rovina di Bellefosse, nell'Alsazia
 Château de la Roche-Courbon – castello della Charente Marittima, nella Nuova Aquitania
 Château de la Roche-Goyon – altro nome del Fort-la-Latte, castello di Plévenon, nella Bretagna
 Château de la Roche-Jagu – castello di Ploëzal, nella Bretagna
 Château de la Roche – castello di Saint-Priest-la-Roche, nell'Alvernia-Rodano-Alpi